X.Org Server (официально «X.Org Foundation Open Source Public Implementation of X11») — свободная каноническая реализация сервера X Window System с открытым исходным кодом.

Использование

Unix и Linux 

X.Org Server применяется в качестве реализации X Window System во многих UNIX-подобных операционных системах; для подавляющего большинства современных дистрибутивов Linux и BSD является основным поставляемым вариантом X-сервера.
В Solaris преобладает среди систем с x86-совместимой архитектурой, однако среди систем с архитектурой SPARC был более распространен проприетарный Xsun, поставка которого была прекращена в Oracle Solaris 11.

Microsoft Windows 
Для Microsoft Windows существует несколько основанных на X.Org Server реализаций X-сервера, среди которых можно отметить Cygwin/X и Xming.

Apple Mac OS X 
Начиная с версии 10.5 («Leopard»), Mac OS X поставляется с XQuartz — X-сервером на основе X.Org Server, позволяющим организовать бесшовный запуск приложений X11 в Aqua.

История выпусков

См. также 
 Wayland — Альтернативный протокол дисплейного сервера, реализации которого в ближайшем будущем должны заменить X Window System в некоторых дистрибутивах Linux.
 Mir — Альтернативная реализация дисплейного сервера, разрабатывавшаяся компанией Canonical Ltd. до апреля 2017 года, и позднее переданная в руки сообщества.

Примечания

Ссылки 
 Домашняя страница X.Org
 Xorg(1) manual page  (X.Org)

X Window System
Freedesktop.org